Le qualificazioni del singolare  del Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Albert Ramos-Viñolas (ritirato)
  Facundo Bagnis (primo turno)
  Gerald Melzer (qualificato)
  Matteo Viola (ultimo turno)

  Grégoire Burquier (primo turno)
  Alex Bolt (secondo turno)
  Theodoros Angelinos (ultimo turno)
  Tristan Lamasine (secondo turno)

Qualificati 

  Fabiano de Paula
  Gianni Mina

  Gerald Melzer
  Iñigo Cervantes

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2014
ATP World Tour 2014